Jeaurat ist der Name folgender Personen:
 Edme Jeaurat (1688–1738), französischer Kupferstecher
 Edme-Sébastien Jeaurat (1725–1803), französischer Astronom
 Étienne Jeaurat (1699–1789), französischer Maler und Kupferstecher
 Nicolas Henri Jeaurat de Bertry (1728–1796), französischer Maler